Cryptomyces — рід грибів родини Rhytismataceae. Назва вперше опублікована 1825 року.

Класифікація 
До роду Cryptomyces відносять 23 видів:

Примітки 

Роди грибів